A 2010-es török rali volt a 2010-es rali-világbajnokság negyedik versenye. Április 16. és április 18. között került megrendezésre. Huszonhárom gyorsasági szakaszból állt, mely 358,84 kilométert tett ki. Ez a verseny a nyitófutama a JWRC kategóriában versenyző pilótáknak.

Szakaszok

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 A verseny hivatalos honlapja
 Eredmények az eWRC.com honlapon

To~ro~k